До́ди Гу́дмен (; ) — американская комедийная характерная актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Снималась почти до самой своей смерти в возрасте 93 лет.

Биография 
Долорес Гудмен родилась 28 октября 1914 года в городе Колумбус (штат Огайо, США). Отца звали Декстер, он управлял небольшой сигарной фабрикой, мать — Леона, сестра — Роуз, брат — Декстер-младший. Окончила старшую школу Колумбуса, после училась в Северо-Западном университете, в конце 1930-х годов переехала в Нью-Йорк, где окончила .

В 1941 году состоялся дебют Гудмен на Бродвее, где за 57 лет (1941—1998, с заметными перерывами) она появилась минимум в 14 постановках. С 1957 года начала сниматься в телесериалах, с 1964 года — в кинофильмах, с 1986 года получила некоторую известность как актриса озвучивания (у актрисы был характерный высокий голос).

В 1964 году свет увидела псевдо-биографическая книга  «Первая леди». Среди представленных фотографий было несколько с Доди Гудмен авторства .

В октябре 2007 года Гудмен переехала в дом престарелых для актёров Lillian Booth Actors Home. Скончалась 22 июня 2008 года от естественных причин в больнице Энглвуда (город Энглвуд, штат Нью-Джерси).

Актриса никогда официально замужем не была и детей после себя не оставила. Её пережили 7 племянников и племянниц, 11 внучатых племянников и племянниц и 15 пра-внучатых племянников и племянниц.

Номинации 
 1958 — Прайм-таймовая премия «Эмми» в категории «Лучшее продолжающееся выступление (женщины) в сериале как комедийная актриса, певица, ведущая, танцовщица, диктор, рассказчик, участник дискуссии или любой человек, который, по сути, играет самого себя» — за участие в ток-шоу «».
 1965 —  — 9-е место в списке «Новые женские лица».
 1984 — Драма Деск в категории «Лучшая актриса в пьесе» за роль в постановке «»

Бродвей 

 1941 — Славься, О’Брайан / Viva O'Brien — участница балетной группы
 1942 — Вино, женщины и песня / Wine, Women and Song — танцующая хористка
 1943—1944 — Кое-что для мальчиков / Something for the Boys — танцовщица
 1943—1945 —  / One Touch of Venus — танцовщица
 1944—1945 — ? / Laffing Room Only — танцовщица в номере Hooray for Anywhere
 1949—1950 —  / Miss Liberty — делегат приёма / подружка моряка / танцовщица
 1950—1952 —  / Call Me Madam — танцовщица
 1952—1953 — Моя дорогая Эйда / My Darlin' Aida — танцовщица
 1953—1954 — Чудесный город / Wonderful Town — Вайолет, жительница деревни Гринвич
 1963 — Дождливый день в Ньюарке / A Rainy Day in Newark — Элизабет Лэм
 1969 — Моя дочь, твой сын / My Daughter, Your Son — Салли Эллис
 1969—1970 —  / The Front Page — Дженни / Молли Мэллой / миссис Грант
 1974 —  / Lorelei — миссис Элла Споффорд
 1994—1998 — Бриолин / Grease — мисс Линч

Избранная фильмография

Широкий экран 
 1964 — Сказки на ночь / Bedtime Story — Фанни Юбэнк
 1976 — Немое кино / Silent Movie — туристка (в титрах не указана)
 1978 — Бриолин / Grease — Бланш Ходель
 1982 — Бриолин 2 / Grease 2 — Бланш Ходель
 1983 —  / Max Dugan Returns — миссис Литке
 1984 — Всплеск / Splash — миссис Стимлер
 1985 — Частный курорт / Private Resort — миссис Роулингс
 1991 — Саманта / Samantha — миссис Хиггинс
 1991 — Холодный, как лёд / Cool as Ice — Мэй
 1992 — Замороженные вклады / Frozen Assets — миссис Паттерсон

Телевидение 
 1955—1956, 1958 —  / The Phil Silvers Show — официантка (в 5 эпизодах)
 1962 — Защитники / The Defenders — мисс Кэлиш (в эпизоде )
 1976—1977 —  / Mary Hartman, Mary Hartman — Марта Шамуэй (в 325 эпизодах)
 1977—1978 —  / Forever Fernwood — Марта Шамуэй (в 130 эпизодах)
 1978 —  / Flying High — Мошка (в эпизоде Beautiful People)
 1978, 1981 — Лодка любви / The Love Boat — разные роли (в )
 1979 —  / The Mary Tyler Moore Hour — Рубиновый Колокольчик (в 10 эпизодах)
 1981 — Остров фантазий / Fantasy Island — Мона Боггс (в эпизоде )
 1981—1982, 1984 —  / Diff'rent Strokes — тётя София Драммонд (в )
 1982 —  / Texas — Мэвис Кобб (в 6 эпизодах)
 1983 —  / Just Our Luck — Роуз (в эпизоде Uncle Harry)
 1983—1984 — Сент-Элсвер / St. Elsewhere — Гретхен Паркс (в )
 1984—1985 —  / Punky Brewster — миссис Мортон (в )
 1985 —  / I Dream of Jeannie… Fifteen Years Later — Шахерезада
 1987 — Она написала убийство / Murder, She Wrote — Беверли Хиллз (в эпизоде )
 1988 —  / Duet — Хелен (в эпизоде Special Delivery)
 1988 —  / Splash, Too — миссис Стимлер
 1988 —  / Disneyland — миссис Стимлер (в эпизоде )

В роли самой себя
 1956 — Сегодня вечером! / Tonight! (в 3 выпусках)
 1957—1964 —  / Tonight Starring Jack Paar (в 136 выпусках)
 1958 —  / The Steve Allen Show (в 1 выпуске)
 1958—1959 — Тост за город / Toast of the Town (в 4 выпусках)
 1962—1965, 1969—1972, 1976 —  / The Mike Douglas Show (в 32 выпусках)
 1962—1963, 1965—1967, 1969, 1973, 1975—1977 —  / The Merv Griffin Show (в 35 выпусках)
 1969—1970 — Вечернее шоу Джонни Карсона / The Tonight Show Starring Johnny Carson (в 6 выпусках)
 1976 —  / The Cross-Wits (в 1 выпуске)
 1977 —  / Tattletales (в 1 выпуске)
 1977—1978 —  / Liar's Club (в 39 выпусках)
 1979—1980 —  / CHiPs (в , в титрах не указана)

Озвучивание 
 1986—1990 —  / Alvin and the Chipmunks — мисс Ребекка Миллер / второстепенные персонажи (в )
 1987 —  / The Chipmunk Adventure — мисс Ребекка Миллер
 2000 —  / Alvin and the Chipmunks Meet the Wolfman — мисс Ребекка Миллер (в титрах не указана)
 2006 — Задира / Bully — миссис Лисбёрн (компьютерная игра)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актрисы

Киноактрисы США
Комедиантки США
Выпускники Школы американского балета